Příjmení Singer nosí více osobností. Jedná se původně o německé, respektive anglické příjmení, které se rozšířilo do dalších zemí.

Seznam

A 
 Abby Singer (1917–2014), americký filmový producent
 Adam Mortimer Singer (1863–1929), anglo-americký filantrop a sportovec
 Al Singer (1909–1961), americký Boxer
 Albert Singer (1869–1922), německý malíř
 Alexander Singer (* 1928), americký režisér
 Alexandra Singerová (* 1987), americká fotbalistka
 Alfred Singer (* 1946), americký imunolog
 Alois Singer (1769–1841), švýcarský liberalní politik
 Armand E. Singer (1914–2007), americký romanopisec, bibliograf a vysokoškolský učitel
 Arthur B. Singer (1917–1990), americký malíř
 Aubrey Singer (1927–2007), britský televizní producent

B 
 Babett Edelmann-Singerová (* kolem roku 1974), německá historička a vysokoškolská učitelka
 Baruch Singer (* 1954), americký investor
 Bobbie Singerová (* 1981), rakouská zpěvačka
 Brenda Singer, manželské jméno Brendy Speaightové (* 1906), anglická badmintonistka
 Bryan Singer (* 1965) – americký režisér, producent a herec

C 
 Carl Singer (1916–2008), americký obchodník a filantrop
 Clara Singerová († 1967) - rakouská zpěvačka

D 
 David Singer (1865–1932), poslanec zemského sněmu Hesenského velkovévodsvtí
 David Singer (* 1966 nebo 1967), americká hráč pokeru
 Dominic Marcus Singer, rakouský herec a filmový režisér
 Dorothea Waley Singerová (roz. Cohenová; 1882–1964), britská historička věd

E 
 Edmund Singer (1830-1912) - rakousko-uherský houslista a pedagog
 Edmund Singer (1841-1894) - moravský právník
 Eleanor Singerová (1930–2017), rakousko-americká socioložka
 Emanuel von Singer (1846-1929) - česko-rakouský novinář
 Emil Singer (1881-1942) - český grafik a rytec
 Emil Singer (1879–po roce 1927), rakouský lékař a publicista
 Emmy Hiesleitner-Singerová (1884–1980), rakouská grafička a malířka
 Eric Singer (* 1958) – americký bubeník ( Kiss a Alice Cooper)
 Eric Warren Singer (* 1968), americký scenárista a filmový producent

F 
 Filip Singer (* 1980) – český fotograf
 Friedrich Singer (1851–1905) – českoněmecký podnikatel a politik, poslanec Říšské rady
 Franz Ignaz von Singer (1828-1886) - rakousko-uherský novinář
 Franz Singer (1701–1757), rakouský stavitel
 Franz Singer (1724–1789), rakouský stavitel
 Franz Singer (1896–1954), rakouský architekt
 Franz Singer (1898–1953), německý novinář a politik (Zentrum, CVP)
 Franziska Singerová (* 1986), rakouská herečka
 Fred Singer (* 1924), americký fyzik
 Friedrich Singer (též Fritz Singer; 1851–1905), moravsko-rakouský podnikatel a politik
 Friedrich Singer (pseud. Karl Eisenbach; 1896–1972), německý učitel a spisovatel
 Friedrich Wilhelm Singer (1918–2003), německý lékař a badatel
 Fritz Singer (vl. jm. Friedrich Singer; 1841–1910), rakouský obchodník a spisovatel
 Fritz Singer, německý politik, MdL Thüringen

G 
 Georg Singer (1898–1942), německý politik (KPD) a odbojář
 Georg Singer (1906–1980), československo-izraelský dirigent, skladatel a klavírista
 George Singer (1786–1817), anglický fyzik a elektrotechnik
 Gideon Singer (1926–2015), izraelský herec
 Gottlieb Heinrich Singer (1854–1927), německý politik, primátor v Jeně
 Gustav Singer (1867-1944) - český internista
 Günter Singer (kantor) (1922–1989), německý kantor a manažer Židovské obce v Hamburku, přeživší holokaust
 Günter Singer (* 1967), rakousko-americký filmový tvůrce, soukromý podnikatel

H 
 Hal Singer (* 1919), americký jazzový saxofonista
 Hans Singer (též Johann Singer; 1688–kolem 1740), rakouský štukatér
 Hans Singer (1921–1979), německý chemik
 Hans-Erich Singer (* 1950), německý inženýr a vysokoškolský učitel
 Hans-Rudolf Singer (1925–1999), německý arabista a semitista
 Hans Wolfgang Singer (1867–1957), německý historik umění
 Hans Wolfgang Singer (1910–2006), německo-britský ekonom
 Heike Singer (roz. Heike Klein * 1964), německá kanoistka
 Heinrich Joseph Singer (1855-1934) - český právník
 Heinrich Singer (1855–1934), rakouský církevní právník a historik práva
 Heinz Singer (* 1923), německý házenkář
 Helen Singer Kaplan (1929–1995), rakousko-americká sexuální terapeutka
 Hermann Singer (badatel) (* 1933), německý badatel, malíř a ilustrátor
 Hermann Singer (inženýr) (* před rokem 1945), německý inženýr a vysokoškolský učitel
 Hermann Singer (* 1954), německý národohospodář
 Holm Singer (* 1961) – východoněmecký agent Stasi známý také jako "IM Schubert"
 Horst Singer (* 1935), německý házenkář

Ch
 Charles Singer (1876–1960), britský lékař a historik lékařství
 Christian van Singer (* 1950), švýcarský politik
 Christian Singer (* 1967), rakouský gynekolog a onkolog
 Christiane Singerová (1943–2007), francouzská spisovatelka
 Christina Singerová (* 1968), německá tenistka

I 
 Irving Singer (1925–2015), americký filosof a spisovatel
 Isaac Bashevis Singer (1902–1991) – židovský spisovatel polského původu, nositel Nobelovy ceny
 Isaac Merritt Singer (1811-1875) - americký vynálezce a podnikatel (firma Singer)
 Isadore M. Singer (1924–2021) – americký matematik
 Isidor Singer (1857-1927) - rakousko-uherský novinář a statistik
 Isidore Singer - česko-americký spisovatel a encyklopedista
 Israel Singer (* 1942), americký politolog a židovský funkcionář
 Israel Jošua Singer (1893–1944), polsko-americký spisovatel
 Itamar Singer (1946–2012), rumunsko-izraelský chetitolog a předoasijský archeolog
 Ivan Singer (* 1929), rumunský matematik

J 
 Jacques Singer (1910–1980), americký houslista a dirigent polského původu
 Jakob Singer (1685–1760), rakouský stavitel
 Jakob Singer (1718–1788), rakousko-švýcarský stavitel
 Jakob Singer (1853-1926) - český internista a neurolog
 Jerome E. Singer (1934–2010), americký sociální psycholog
 Joachim Singer (* 1942), německý atlet
 Johann Singer (1688–kolem 1740), rakouský štukatér, viz Hans Singer (štukatér)
 Johann Singer (1869–1939), německý stranický funkcionář (NSDAP)
 Johann Singer (1903/1904–1980), česko-německý římskokatolický duchovní, vicerektor pražského Arcibiskupského semináře
 Johann Singer (* 1958), rakouský politik (ÖVP)
 Johannes Singer (1943–2008), německý právník a politik (SPD)
 Johannes Singer (1921–2007), rakouský římskokatolický teolog
 Josef Anton Singer (1810-1882, řádovým jménem Petrus) - rakouský františkán a hudebník
 Josef Singer (politik) (1888–1980), německý politik (CSU)
 Joseph Singer (1841-1911) - slovenský synagogální kantor
 Josh Singer, americký scenárista
 Julius Singer (1849-1924) - moravsko-rakouský průmyslník

K 
 Karl Kenneth Singer (* 1943), americký hráč amerického fotbalu
 Karl Max Freidrich Singer (1888-1941) - rakousko-uherský chirurg a gynekolog
 Karl Singer (1902–1956), rakouský spisovatel
 Karl Singer (1940–2015), německý matematik a vysokoškolský učitel původem z Banátu
 Karl-Heinz Singer (1928–2005), německý fotbalista
 Kaspar Singer (* 1974), švýcarský violoncellista
 Kassian Singer (1712–1759), rakouský stavitel a štukatér
 Katharina Szelinski-Singerová (1918–2010), německá sochařka
 Kilian Singer (Kilian Talo Theodor Singer; * 1973), německý fyzik a vysokoškolský učitel
 Kurt Singer, americký filmař a vynálezce
 Kurt Singer (1885–1944), německý neurolog a muzikolog
 Kurt Singer (1886–1962), německý filosof a ekonom
 Kurt Singer (1929–2009), německý pedagog
 Kurt D. Singer (1911-2005) - rakousko-americký publicista, překladatel a špion

L 
 Ladislaus Singer (1898–?), rakouský nakladatel, spisovatel a novinář
 Lauren Singerová
 Lea Singer, pseudonym německé spisovatelky Eva Gesine Baurové (* 1960)
 Leo Singer (1877–1951), rakouský herec a komik
 Leopold Singer (1869–1942), rakousko-židovský chemik 
 Lori Singerová (* 1957), americká herečka
 Ludvík Singer (1876–1931) – československý politik a sionistický aktivista

M 
 Marc Singer (* 1948), kanadský herec
 Marcus George Singer (1926–2016), americký filosof
 Maria Singerová (1914–2003), německá herečka
 Max Singer (1857-1937) - polsko-rakouský botanik
 Maxine Singerová (* 1931), americká biochemička a molekulární bioložka
 Melania Singerová (* 1967), švýcarská filmová editorka
 Michael Singer (* 1945), americký krajinný architekt
 Michael F. Singer (* 1950), americký matematik
 Mike Singer (* 2000), německý populární zpěvák
 Miriam Singerová (1898–1989), izraelská spisovatelka, lyrička, novinářka a překladatelka
 Miroslav Singer (* 1968) – český ekonom, viceguvernér a později guvernér ČNB

N 
 Norbert Singer (* 1939), německý inženýr

O 
 Oskar Singer (1893–1944), rakouský právník, spisovatel a novinář
 Otto Singer (1833–1894), německý hudebník a skladatel
 Otto Singer junior (1863–1931), německý kapelník, skladatel a zpracovatel klavírních výtahů
 Ottomar Singer (1865–1945), německý podnikatel a politik (NLP)

P 
 Paul Singer (1844–1911), německý továrník a politik (SPD), MdR
 Paul Singer (1932–2018), brazilský ekonom a sociolog rakouského původu
 Paul Elliot Singer (* 1944), americký obchodník a manažer
 Pavel Singer (* 1962), rakouský skladatel, klavírista a aranžér
 Peter Singer (1810–1882), rakouský františkán a hudebník, viz Josef Anton Singer
 Peter Singer (* 1946) – australský filosof
 Peter Singer (* 1960), německý ekonomický informatik a vysokoškolský učitel
 Peter W. Singer (* 1974), americký politolog

R  
 Raik Singer (* 1963), německý herec
 Raymond Singer (* 1948), americký herec a scenárista
 Reinhard Singer (* 1951), německý právní vědec a vysokoškolský učitel
 Richard Martin David Singer, viz David Singer, politik
 Robert Singer, americký filmový producent, režisér a scenárista
 Robert F. Singer (1950–2019), německý znalec materiálů
 Roland Singer (* 1940), německý znalec sportu, psycholog a vysokoškolský učitel
 Ronald Singer (1924–2006), jihoafrický anatom, archeolog a paleontolog
 Rolf Singer (1906-1994) - německý mykolog
 Rudolf Singer (1845–1899) - německý novinář a politický aktivista
 Rudolf Singer, později Sieghart (1866-1934) - moravsko-rakouský právník, ekonom a bankéř
 Rudolf Singer (1907–1979) - rakouský politik (SPÖ)
 Rudolf Singer (též Rudi Singer; 1915–1980), německý komunistický politik (KPD, SED) a novinář

S  
 Samuel Singer (1860-1948) - rakousko-švýcarský germanista
 Schlome Singer, židovský básník
 Sébastien Singer (* 1974), švýcarský violoncellista
 Sergiu Singer (* 1928), německý architekt, scénograf, spisovatel a gastrosof
 Seymour Jonathan Singer (1924–2017), americký biolog buněk
 Siegfried Singer (1892–1942/1945), rakouská oběť holokaustu, viz Seznam Erinnerungssteine ve Vídni-Liesingu#Siegfried Singer
 Siegfried Singer (* 1947), rakouský hudebník, sbormistr a skladatel
 Simon Singer (1870-1931) - německý operní zpěvák a synagogální kantor
 Stephen C. Singer-Brewster (* 1945) - americký astronom
 Susi Singer (1895–1955), rakousko-americká keramička
 Sydney Ross Singer, americký biolog, chemik, antropolog a spisovatel

Š  
 Štefan Singer (1871-1945) - historik a duchovní

T  
 Tania Singerová (* 1969) - německá psycholožka a neuroložka
 Therese von Singer-Biedermannová (1864-1942) - rakouská operní pěvkyně
 Thomas Singer (* 1960), německý veterinář
 Thomas Singer (* 1989), švýcarský sjezdař
 Tovia Singer (* 1960), rabín

U 
 Ulrich Singer (* 1976), německý právník a politik (AfD), MdL

V 
 Viktor Alexandrovič Singer (1941–2013), sovětský hokejista a trenér

W  
 Walter Singer (1883–1953), švédský novinář nakladatel německého původu
 Wilhelm Singer (1847-1917) - moravsko-rakouský novinář
 William Henry Singer (1868–1943), americký sběratel umění a malíř
 Winnaretta Singerová (1865-1943) - americká hudební mecenáška, dcera Isaaca Merritta Singera
 Wolf Singer (* 1943), německý neurolog
 Wolfgang Singer (1865–1942), německý zahradní architekt

Z  
 Zsigmond (Sigmund) Singer, pův. Samuel (1850/1851-1913) - rakousko-uherský politik a novinář

Fiktivní osoby 
 John Singer, hlavní postava románu Srdce je osamělý lovec od Carson McCullersové
Mendel Singer, hlavní postava románu Jób od Josepha Rotha (židovský orthodoxní učitel tóry)

Dalsí významy 
 Singer (firma) – výrobce šicích strojů (Isaac Merritt Singer)
 Singer (automobilka) – britská automobilka

Německá příjmení
Židovská příjmení